Spel  kan syfta på
 Spel –  en tävlingsinriktad sysselsättning, för en eller flera individer, som utövas enligt bestämda regler
 Bollspel – ett spel som spelas med boll
 Datorspel – ett spel, en form av interaktiv underhållning, som spelas med hjälp av en dator
 Hasardspel – ett spel vars utgång beror på slumpen och inte av de spelandes skicklighet
 Onlinespel – ett datorspel som spelas över internet
 Sällskapsspel – en hobby eller umgängesform som vanligtvis går ut på att flera personer slår tärningar
 Spelteori – teorier syftande till att beskriva fördelaktiga beteenden i samspelet mellan olika parter
 Spel med fullständig information –  ett begrepp inom spelteorin 
 Spel – ett specifikt system som en djurart uppvisar där hanar och honor träffas, se Lek (fortplantningsbeteende)
 Spel – en maskin, se vinsch
 Vindspel – en enkel handdriven vinsch
 Ankarspel – en vinsch eller trumma som används för att fälla eller lätta ankare med
 Gruvspel – en maskin för transportering av material från ett lägre till ett högre plan
 Spelflotte –  en flotte med ett vertikalt spel
 Skådespel –  en form av litteratur som företrädesvis består av dialog mellan rollfigurer, se teaterpjäs
 Spel (pjäs) – en teaterpjäs från 1963 i en akt av den absurdistiske författaren Samuel Beckett
 Spel, Iniö – en ö i Iniö, Pargas stad, Finland.

Se även 
 Olympiska spelen
 Spelberoende
 Spelmissbruk
 Spelare